

Toponyme

 Ollières, commune associée du département de la Meuse ;
 Ollières, commune française du département du Var.

Autres 
 Les Ollières-sur-Eyrieux, commune française, du département de l'Ardèche ;
 L'Hôtel Pons-des-Ollières, monument situé dans la ville du Puy-en-Velay en Haute-Loire ; 
 Le suc des Ollières (1 186 m), mont du petit massif montagneux du Meygal, du département de la Haute-Loire ;
 Saint-Jean-des-Ollières, commune française du département du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Martin-d'Ollières, commune française, du département du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Genis-les-Ollières, commune française de la métropole de Lyon, Rhône ;
 Les Ollières ancienne commune française située dans le département de la Haute-Savoie.